John Thynne (1515-1580), politico inglese
John Thynne (1555-1604), politico inglese
John Thynne, IV marchese di Bath (1831-1896), diplomatico inglese